

Patronyme 

 Bernardo Houssay (1887-1971), physiologiste argentin, prix Nobel de médecine en 1947 ;
 Ernest Houssay (1844-1912), religieux français ;
 Frédéric Houssay (1860-1920), zoologiste français ;
 Myriam Houssay-Holzschuch (1970-), géographe française.

Toponyme 

 Houssay, commune française de Loir-et-Cher ;
 Houssay, commune française de la Mayenne.

Autre
 (2550) Houssay, astéroïde nommé d'après Bernardo Houssay.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France